Челядинов — русская фамилия. Известные носители:

 Челядинов, Василий Васильевич — участник Белого движения, командир Корниловского ударного полка, полковник.
 Челядинов, Дмитрий Алексеевич (1913—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.